

Letteratura 
Il Lercio (Filth) – romanzo di Irvine Welsh del 1998

Cinema 
Filth – film del 2013

Musica 
Filth – gruppo musicale hardcore punk statunitense
Filth – album degli Swans del 1983
 FILTH – singolo dei Dir en grey del 2001
Filth – album di Venetian Snares del 2009